6 miejscowości w Polsce:
 Olchowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Obsza 
 Olchowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica 
 Olchowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka 
 Olchowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Czarna 
 Olchowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla 
 Olchowiec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie

na Ukrainie:

2 rzeki w obwodzie tarnopolskim:
 Olchowiec – lewy dopływ Dniestru
 Olchowiec – lewy dopływ Strypy

7 miejscowości:
 Olchowiec – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Olchowiec – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie nowouszyckim
 Olchowiec – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie zwinogródzkim 
 Olchowiec (od 1993 Olchowce) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie horodeńskim 
 Olchowiec – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie bohusławskim 
 Olchowiec – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie przemyślańskim  
 Olchowiec – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim 
 Olchowiec – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim

na Białorusi 

 Olchowiec – dawny zaścianek. Tereny na których leżała znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.

Zobacz też: Olchowiec-Kolonia, Olechowiec

Linki zewnętrzne 
 , s. 449–452.